Wentzky bezeichnet:

 Wentzky (Adelsgeschlecht), Name eines schlesischen Adelsgeschlechts

Wentzky ist der Familienname von: